Niemcy:
 Oberkassel – dzielnica Bonn
 Oberkassel – dzielnica Düsseldorfu